Caldecott kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Caldecott, Cheshire, tidigare civil parish i England, 
 Caldecott, Rutland, ort i England,